Il doppio  del Copa Petrobras Montevideo 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Juan Pablo Brzezicki e David Marrero erano i detentori del titolo, ma solo l'argentino ha partecipato in coppia con Santiago Ventura, ma ha perso in semifinale contro Carlos Berlocq e Brian Dabul

Berlocq e Dabul hanno battuto in finale Máximo González e Sebastián Prieto 7–5, 6–3.

Teste di serie

  Juan Pablo Brzezicki /  Santiago Ventura (semifinali)
  Máximo González /  Sebastián Prieto (finale)

  Rui Machado /  Leonardo Tavares (primo turno)
  Carlos Berlocq /  Brian Dabul (campioni)

Tabellone

Note 
 

Copa Petrobras Montevideo 2010